Fejes Endre műve és az ebből készült feldolgozások:
Jó estét nyár, jó estét szerelem (1969), Fejes Endre regénye
Jó estét nyár, jó estét szerelem (1972),  Szőnyi G. Sándor, Marton László filmje
Jó estét nyár, jó estét szerelem, musical

Egyéb művek:
Jó estét nyár, jó estét szerelem, Baby Sisters-album